Tofano est un patronyme porté notamment par :

 Giacomo Tofano (1799-1870), homme politique et un avocat italien ;
 Sergio Tofano (1886-1973), auteur de bande dessinée, illustrateur, acteur et réalisateur italien.

Patronyme italien